Aage Bohr (1922–2009) – duński fizyk, syn Nielsa Bohra, laureat Nagrody Nobla
 Niels Bohr (1885–1962) – duński fizyk, laureat Nagrody Nobla
 bohr (symbol Bh) – pierwiastek chemiczny